Ольшанское городище:
 Ольшанское городище (Воронежская область) — городище в Воронежской области на реке Ольшанка (Гнёздовский археологический комплекс)
 Ольшанское городище (Смоленская область) — городище в Смоленской области на реке Ольша (Верхне-Ольшанский комплекс)